Storsvarten kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storsvarten, Närpes, Österbotten, 
 Storsvarten, Kaskö, Österbotten,

Se även
Storsvarten (album)

Robotskapade Finlandförgreningar